Ženská dvouhra Adelaide International II 2022 probíhala v první polovině ledna 2022. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o dodatečně zařazený turnaj po zrušení Hobart International kvůli pandemii covoidu-19.

Vítězkou se stala Američanka Madison Keysová, jež ve finále zdolala krajanku Alison Riskeovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Poměr vzájemnýcb duelů navýšila na 6–1. V probíhající sezóně si 87. žebříčku připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour a vůbec první v nejnižší kategorii WTA 250, včetně International, i první na australské půdě. Proti krajankám vylepšila aktivní zápasovou bilanci na 42–20.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Adelaide International II 2022